Ба́бкина  () — женская форма русской фамилии .

По данным на 2014 год, фамилия Бабкина занимала 25132-е место по распространённости в мире: её носили 21662 человека.

Распространённость фамилии по странам (2014):

Известные носительницы 
 Бабкина, Мария Алексеевна (урождённая Слёзкина; 1893—1957) — советская шашистка (русские шашки).
 Бабкина, Марта Ивановна (род. 1932) — советская актриса, народная артистка Молдавской ССР.
 Бабкина, Надежда Георгиевна (род. 1950) — российская певица.
 Бабкина, Татьяна Николаевна (1927—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Бабкина, Элина (род. 1989) — латвийская баскетболистка. Примечания